Сестринські групи, або сестринські таксони () — у кладистиці — клади, які одна для одної є найближчими родичами.

Наприклад:

Таксон А є сестринським відносно таксону Б й навпаки. Таксон АБ і таксон В також сестринські.

Примітки 

Філогенетика